Ми́ми Ро́джерс (; имя при рождении — Мириам Спиклер (); род. 27 января 1956, , Флорида, США) — американская актриса, кинопродюсер и профессиональный игрок в покер.

Биография 
Мими Роджерс родилась 27 января 1956 года в городе Корал-Гейблс, штат Флорида. Начала работать на телевидении в 1982 году. В 1987 году сыграла в фильме «Тот, кто меня бережёт» с Томом Беренджером. Снималась в телесериале «Секретные материалы» (1998—1999), «Затерянные в космосе» (1998) с Гэри Олдменом.

В 1993 году снималась для журнала Playboy.

Личная жизнь 
С 21 августа 1976 по 25 сентября 1980 была замужем за Джеймсом Роджерсом, с 9 мая 1987 по 4 февраля 1990 за Томом Крузом.

С 20 марта 2003 года замужем за кинопродюсером Крисом Кьяффой, у них есть дочь и сын: Люси Джулия Роджерс-Кьяффа (род. 20.11.1995) и Чарли Роджерс-Кьяффа (род. 30.07.2001).

Мими — бывший член Церкви саентологии (куда она также вовлекла Тома Круза).

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Профессиональные игроки в покер
Модели Playboy
Артисты, известные под псевдонимами
Киноактрисы США